Уи́ппл () — англоязычная фамилия. Известные носители:

 Уиппл, Джон Адамс (1822—1891) — американский фотограф и изобретатель.
 Уиппл, Джордж (1878—1976) — американский врач, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1934).
 Уиппл, Мэри (род. 1980) — американская гребчиха, рулевая.
 Уиппл, Фред Лоуренс (1906—2004) — американский астроном.
 Уиппл, Эмиэль (1818—1863) — американский военный инженер и топограф, генерал армии Союза в годы гражданской войны.

См. также 
 Болезнь Уиппла — редкое заболевание кишечника инфекционной природы с разнообразными клиническими проявлениями.
 Комета Уиппла — объект 13 звездной величины, открытый 15 октября 1933 года Фредом Лоуренсом Уипплом.
 Триада Уиппла — появление комплекса симптомов и лабораторных изменений при пробе с трёхдневным голоданием.

Примечания